Norra Acksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Acksjön (Nårunga socken, Västergötland, 642201-132408), sjö i Borås kommun,  (12,3 ha)
Norra Acksjön (Nårunga socken, Västergötland, 642550-132108), sjö i Vårgårda kommun,

Se även
Acksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn